Conseil municipal ist die Bezeichnung für:

 Gemeinderäte in Frankreich, siehe Gemeinderat (Frankreich)
 Gemeindeparlamente im Kanton Genf